Аккоз — имя собственное; название населённых пунктов:

 Аккоз — одно из прежних названий исчезнувшего села Черняково в Крыму.
 Аккоз — одно из прежних названий исчезнувшего села Белоглазово в Крыму.